Trzeci oraz czwarty konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w dniach 2–3 grudnia 2017 roku w Niżnym Tagile na skoczni dużej Aist.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler. Za nim uplasowali się o dwa punkty gorszy Johann André Forfang oraz Pius Paschke. Wszyscy reprezentanci Polski pomyślnie zakwalifikowali się do konkursu głównego. Na starcie zawodów zabrakło dotychczasowego lidera Pucharu Świata Junshirō Kobayashiego, który wraz z całą Kadrą A reprezentacji Japonii odpuścili zawody na rzecz Kadry B. W zawodach wzięło udział siedemdziesięciu zawodników.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Richard Freitag. Niemiec dzięki temu zwycięstwu został nowym liderem cyklu. Za nim na podium znalazł się Daniel-André Tande oraz drugi zawodnik kwalifikacji Johann André Forfang. Najlepszym z polskich zawodników okazał się być Piotr Żyła, który zajął dziesiątą lokatę.

Kwalifikacje poprzedzające drugi konkurs indywidualny wygrał Norweg Daniel-André Tande. Oprócz niego w czołowej trójce znaleźli się także Andreas Wellinger i Simon Ammann. Podobnie jak w pierwszych kwalifikacjach wszyscy reprezentanci Polski uzyskali prawo startu w konkursie indywidualnym.

Drugi konkurs indywidualny padł łupem Andreasa Wellingera. Niemiec o prawie pięć punktów wyprzedził swojego rodaka i zwycięzcę pierwszego konkursu Richarda Freitaga. Trzecie miejsce zajął reprezentant Austrii Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce konkursu znaleźli się także Maciej Kot wraz z Kamilem Stochem. Stefan Hula jako jedyny z polskich zawodników nie zdołał zakwalifikować się do czołowej trzydziestki po pierwszej serii, w wyniku czego nie zdobył punktów.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Siergiej Żyrianow oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Marko Mlakar. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Niżny Tagił
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2017 w Rosji